Le tournoi de tennis de Birmingham est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1999, classée en catégorie Tier III, se dispute du 7 au .

Julie Halard remporte le simple dames. En finale, elle bat Nathalie Tauziat, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Corina Morariu et Larisa Neiland.

Résultats en simple

Parcours 
Seize têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Birmingham
 Saison 1999 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1999
Birmingham
Sport en Angleterre en 1999
Tennis en juin 1999